Мэ́рилин Монро́ (; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (), в крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (); ) — американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Двадцать кинокартин с её участием принесли в прокате свыше 200 млн долларов. В рамках студийной системы Монро была связана контрактом с киностудией 20th Century Fox, из-за чего, будучи одной из самых востребованных актрис 1950-х годов, одновременно относилась к числу наименее оплачиваемых звёзд Голливуда.

Известность ей принесли роли в фильмах «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера» и «Зуд седьмого года». Отношение критиков к творчеству Мэрилин было противоречивым. Актриса полюбилась зрителю, играя образы недалёких, но очаровательных блондинок. За исполнение главной роли в фильме «В джазе только девушки» она была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл».

На протяжении многих лет Монро пыталась избавиться от имиджа глупой блондинки, гнёта киностудии Fox и стать драматической актрисой, но достигнуть этого в полной мере ей не удалось. У неё было три развалившихся брака и три неудачных беременности. Страдала зависимостью от наркосодержащих лекарств — барбитуратов и снотворных средств.

В последние годы жизни актрисы её психологическое состояние было нестабильным. Съёмки в своём последнем фильме для студии 20th Century Fox, «Что-то должно случиться», она не завершила. 5 августа 1962 года Мэрилин Монро обнаружили мёртвой. Смерть наступила из-за передозировки барбитуратов. Официальная версия смерти — самоубийство, но существует и несколько альтернативных версий, наиболее популярные из которых — политическое убийство братьями Кеннеди, а также врачебная ошибка психотерапевта актрисы Ральфа Гринсона.

Жизнь и карьера

1926—1944: Детство и первый брак 

Мэрилин Монро, урождённая Норма Джин Мортенсон, родилась 1 июня 1926 года около 9:30 утра в Лос-Анджелесе и была третьим ребёнком киномонтажницы RKO Pictures Глэдис Пёрл Бейкер (в девичестве — Монро, 27 мая 1902 — 11 марта 1984). Когда Глэдис было пятнадцать лет, она вышла замуж за Джона Ньютона Бейкера, который был на девять лет старше её, у супругов родились двое детей: Роберт (1917—1933) и  (1919—2014). В 1921 году Глэдис подала на развод, и Бейкер забрал детей к себе в Кентукки. О существовании старшей сестры Мэрилин узнала только в двенадцать лет, а встретилась с ней впервые лишь в 1944 году. В 1924 году Глэдис второй раз вышла замуж за Мартина Эдварда Мортенсена, но ещё до того, как она забеременела Нормой Джин, они расстались, а окончательно развелись только в 1928 году. Личность отца девочки оставалась неизвестной — в свидетельстве о рождении отцом значится Мортенсен, хотя его фамилия там написана как Мортенсон, а когда Глэдис крестила дочь, то записала её под фамилией Бейкер. Повзрослев, Мэрилин всё же узнала, что её отцом был мужчина по имени Чарльз Стэнли Гиффорд (1898—1965), с которым у матери актрисы был роман в 1925 году. Монро не раз предпринимала попытки связаться с ним, но он отказывался выходить на контакт, хотя знал, что Мэрилин действительно является его дочерью. В 2022 году с помощью сохранившихся волос актрисы родственники Гиффорда сделали ДНК-тест, и этот факт официально подтвердился.

Первые годы жизни Нормы Джин были довольно счастливыми, хотя мать вследствие занятости на работе не могла уделять ей достаточно внимания, поэтому вскоре после родов отдала дочь в семью временных опекунов Альберта и Иды Болендер в сельский городок Хоторн. В семье росли и другие приёмные дети, их воспитывали в соответствии с принципами евангельского христианства. Первое время Глэдис жила с Болендерами, но неблизкий путь до работы и долгие рабочие смены в конечном итоге вынудили её вернуться в Лос-Анджелес в начале 1927 года. С дочерью она после этого виделась только по выходным, когда брала её в кино или на экскурсии по Лос-Анджелесу. Хотя Болендеры хотели удочерить Норму Джин, к лету 1933 года Глэдис посчитала себя достаточно финансово стабильной, чтобы забрать дочь, и купила небольшой дом в Голливуде. В этом доме вместе с ними квартировала актёрская семья Джорджа и Мод Аткинсон с их дочерью Нелли. Несколько месяцев спустя, в январе 1934 года, у Глэдис начали проявляться признаки психического расстройства, вскоре ей был поставлен диагноз — параноидальная шизофрения. Проведя несколько месяцев в доме отдыха, она была помещена в столичную государственную больницу. Когда Мэрилин стала знаменитой и начала зарабатывать больше денег, то перевела мать в частную клинику, где она находилась до кончины Монро. Позже старшая сестра актрисы забрала Глэдис жить к себе во Флориду, где она и провела остаток своей жизни.

Норма Джин оказалась на попечении государства, и её забрала к себе подруга Глэдис — Грейс Макки, которая оформила над ней временную опеку. В 1935 году, когда девочке было девять лет, Грейс вышла замуж за Эрвина Годдарда, и Норма Джин оказалась лишней в новой семье. Так она попала в сиротский приют Лос-Анджелеса, где её несколько раз хотели удочерить, но Глэдис отказывалась подписать соответствующие документы. В 1936 году дирекция приюта убедила Грейс, что Норме Джин будет гораздо лучше расти в семье, после чего та оформила над ней официальное опекунство, но забрать из приюта смогла только в июне 1937 года. Вскоре из-за сексуального домогательства со стороны мужа Грейс девочка переехала к своей двоюродной тёте Оливии в Комптон. Но и там Норма Джин прожила недолго, так как один из сыновей Оливии тоже домогался её, и в начале 1938 года Грейс отправила Норму Джин к своей тёте Анне Атчинсон Лоуэр, которая жила в Ван-Найсе. Норма Джин была зачислена в  и позже называла свой период жизни с Лоуэр одним из немногих, когда она действительно чувствовала себя спокойно. В школе она была довольно посредственной ученицей, но проявляла неплохие способности к письму и много писала для школьной газеты. Когда в 1942 году у Анны начались проблемы со здоровьем, Норме Джин пришлось вернуться к Грейс. После окончания школы Эмерсон она посещала .

Во время учёбы в школе Норма Джин встретила взрослого парня Джеймса Догерти, и между ними начался роман. В 1942 году Эрвин Годдард получил перевод по службе в Западную Виргинию, и 16-летняя Норма Джин столкнулась с проблемой: по законам Калифорнии Годдарды не могли вывезти её за пределы штата, из-за чего девушке предстояло снова вернуться в приют. Тогда она вышла замуж за Джеймса, бросила школу и поселилась у него дома. Спустя годы она заявила, что брак с Догерти был довольно пресным и что они очень мало разговаривали друг с другом. Через год после свадьбы её муж нанялся в торговый флот, а она пошла работать на авиационный завод фирмы «Radioplane Co.». В июне 1945 года там появился армейский фотограф Дэвид Коновер, по указанию своего начальника Рональда Рейгана делавший пропагандистские снимки женщин на военных заводах. Он заметил красоту Нормы Джин и, сделав несколько её снимков, предложил позировать за пять долларов в час. Она согласилась. Норма Джин оставила работу на заводе, чтобы начать карьеру модели, вскоре у неё начались разногласия с мужем из-за того, что он не одобрял её новую профессию. В 1945 году 19-летняя Норма Джин устроилась в модельное агентство Эммелин Снайвли «Blue Book» в Лос-Анджелесе, где позировала под руководством фотографа Андре Де Дьенеса, начиная  приобретать известность.

1944—1949: Работа моделью и первые роли в кино 

В начале своей модельной карьеры она изредка использовала имя Жанна Норман, её вьющиеся каштановые волосы были выпрямлены, позже она перекрасилась в блондинку. Фигура Нормы Джин была сочтена более подходящей для пинапа, поэтому она появлялась в основном в рекламе и мужских журналах. По данным главы агентства Эммелин Снайвли, Норма Джин была одной из наиболее амбициозных и трудолюбивых моделей, к началу 1946 года её фото было на обложках 33-х различных журналов, таких как , Camera и Peek.

Под впечатлением от успеха Нормы Джин Снайвли заключила на неё контракт с актёрским агентством в июне 1946 года. После неудачного собеседования с продюсерами в Paramount Pictures она получила приглашение от , директора кинокомпании 20th Century Fox. Исполнительному продюсеру студии Дэррилу Ф. Зануку не понравилась эта затея, хотя он был убеждён, что нужно дать ей стандартный шестимесячный контракт, дабы избежать подписания ею контракта с конкурирующей студией RKO Pictures. Исполнение контракта началось в августе 1946 года, вскоре она вместе с Лайоном выбрала сценический псевдоним — «Мэрилин Монро». Имя было выбрано Лайном в честь бродвейской звезды 1930-х годов Мэрилин Миллер, а фамилию выбрала сама Монро в соответствии с девичьей фамилией её матери. В сентябре 1946 года она развелась с Джеймсом Догерти, который был против её карьеры.

В первые месяцы своего контракта Мэрилин не получала ролей в кино, поэтому у неё было много свободного времени, которое она посвятила изучению актёрского мастерства, вокала и танцев. Чтобы узнать больше о киноиндустрии и научиться продвигать себя, она много времени проводила в студии, наблюдая за другими актёрами. В феврале 1947 года ей дали две первые эпизодические роли в фильмах «Опасные годы» и «Скудда-У! Скудда-Эй!». Студия записала её в актёрскую группу, проходившую обучение драматическому мастерству, позднее она заявила: «Я впервые почувствовала, какой может быть настоящая драматическая игра, и я одержима этим ощущением». После этого у Монро не было предложений в кино, студия 20th Century Fox не продлила с ней контракт, и она вернулась к работе модели.

Мэрилин продолжила обучение в актёрской группе, а в октябре должна была сыграть небольшую роль в , но постановка по неясным причинам так и не была начата. Вскоре она подружилась с журналистом Сидни Сколски а также у неё начался роман с исполнительным директором студии 20th Century Fox Джозефом Шенком, который уговорил своего друга Гарри Кона — главу Columbia Pictures подписать с ней контракт в марте 1948 года.

Линия роста волос на лбу Монро была приподнята при помощи электролиза, а волосы были отбелены до платинового оттенка. Вскоре она начала работать с преподавателем актёрского мастерства Наташей Лайтесс, которая оставалась её наставником до 1955 года. Её единственным фильмом на киностудии был малобюджетный мюзикл 1948 года «Хористки», где она впервые сыграла главную роль — девушку из хора, за которой ухаживает состоятельный человек. Во время съёмок фильма у неё начался роман с преподавателем по вокалу Фредом Карджером, оплатившим исправление её неправильного прикуса. По признанию актрисы, Фред был её первой настоящей любовью. Мэрилин даже мечтала о замужестве и совместной жизни с ним, но они расстались по его инициативе, так как он считал, что она не станет хорошим примером для его сына от первого брака. Несмотря на это, актриса на протяжении всей своей оставшейся жизни поддерживала тесное общение с его семьёй, в частности с его матерью, которая очень любила её. Несмотря на съёмки в главной роли и последующие кинопробы на главную роль в комедии «Рождённая вчера», контракт с Монро не был продлён из-за отказа актрисы присоединиться к главе студии на яхте. Мюзикл «Хористки» был выпущен в октябре и не имел успеха.

После ухода из Columbia Pictures в сентябре 1948 года актриса стала протеже , вице-президента актёрского агентства William Morris, и между ними завязался роман. Она переехала жить к нему на его виллу в Лос-Анджелесе, Хайд сделал ей предложение, но Мэрилин отказалась. Он заплатил за её пластическую операцию на челюсти и ринопластику, а также устроил ей эпизодическую роль в фильме братьев Маркс «Счастливая любовь». Мэрилин продолжала работать моделью, а в мае 1949 года позировала обнажённой для знаменитых фотографий, сделанных . Хотя её роль в фильме «Счастливая любовь» была очень маленькой, летом того же года актриса была выбрана для участия в промотуре фильма в Нью-Йорке.

1950—1952: Прорыв в карьере 

Хайд полностью посвятил себя совместной жизни с Мэрилин и развитию её карьеры, благодаря его усилиям она появилась в шести фильмах, выпущенных в 1950 году и начала привлекать к своей персоне повышенное внимание общественности. У неё были эпизодические роли в фильмах «Билет в Томагавк», «Правый кросс» и «Огненный шар», а также небольшие роли в двух кассово-успешных и высокооценённых критиками картинах: криминальной драме Джона Хьюстона «Асфальтовые джунгли» и в драме Джозефа Манкевича «Всё о Еве». В первом фильме она сыграла Анджелу, молодую любовницу стареющего преступника. Хотя на экране актриса была лишь пять минут, она была упомянута в журнале Photoplay: «Она успешно перешла из ранга модели, снимающейся в кино, в ранг серьёзной актрисы». В фильме «Всё о Еве» Монро сыграла мисс Кассуэлл, наивную молодую актрису.

В декабре 1950 года на фоне успеха в этих фильмах, Джонни Хайд заключил с Монро семилетний контракт со студией 20th Century Fox. Он умер от сердечного приступа спустя несколько дней, эта трагедия сильно огорчила и ввела актрису в глубокую депрессию, она даже пыталась покончить с собой, но была спасена своей близкой подругой и по совместительству преподавателем актёрского мастерства Наташей Лайтесс. Родственники Хайда после его смерти выселили Мэрилин из его виллы, и она переехала жить к Лайтесс. Несмотря на все эти события, 1951 год стал для неё очень успешным. В марте она посетила 23 церемонию вручения премии «Оскар» и представила победителя в одной из номинаций, а в сентябре журнал Collier’s стал первым национальным журналом, который опубликовал фото всего её профиля. Позже она получила второстепенные роли в четырёх малобюджетных фильмах: «История родного города», «Моложе себя и не почувствуешь», «Любовное гнёздышко» и «Давай сделаем это легально». По данным журнала Photoplay, все четыре фильма с ней «приобрели сексуальный характер», она также получила похвалу критиков, Босли Краузер из New York Times описал её как «зажигательную актрису», а Эзра Гудман из назвал её «одной из самых ярких актрис». В дальнейшем чтобы развивать свои актёрские способности, Монро начала брать уроки у Михаила Чехова и Лотти Гослар. Её популярность у зрителей существенно возросла, она получала несколько тысяч писем от фанатов в неделю, армейская газета Stars and Stripes назвала её «Мисс пинап 1951 года».

Монро стала получать главные роли на втором году своего контракта. В 1952 году журналист-сплетник  назвал её «», а Хедда Хоппер описала её как «королеву пинапа, ставшую грозой бокс-офиса». В феврале она была названа «самой молодой кассовой актрисой» Голливудской ассоциацией иностранной прессы, в том же месяце она начала встречаться с отставным Нью-Йоркским «Янки» Джо Ди Маджо, который был одним из самых известных спортивных деятелей той эпохи, их отношения впоследствии получили широкую огласку в мировых СМИ. В следующем месяце разразился скандал, когда актриса рассказала в интервью, что в 1949 году она позировала обнажённой для фотографий, которые были представлены в календарях. Пресса узнала об этом несколькими неделями позже, этот инцидент имел потенциально катастрофические последствия для её карьеры, но студия и Монро решили говорить об этом открыто, подчёркивая, что она позировала обнажённой только когда была в трудном финансовом положении. При помощи этой стратегии ей удалось добиться ещё большей симпатии от публики и повышенного интереса к её фильмам, в следующем месяце она была показана на обложке журнала Life. Монро преподносила себя в качестве нового секс-символа, это было связанно с разными пиар ходами в 1952 году, например, она носила откровенное платье, когда была ведущей парада в честь конкурса «Мисс Америка», также большую роль в этом сыграл обозреватель сплетен , который писал, что обычно под её сексуальными нарядами не было нижнего белья.

Независимо от своей популярности и сексуальной привлекательности, Мэрилин хотела расширить свой актёрский диапазон. Летом 1952 года она появилась в двух коммерчески успешных фильмах. Первым из них стала драма Фрица Ланга «Стычка в ночи», за роль в котором она получила множество восторженных отзывов, критики из газеты Hollywood Reporter заявили, что «своей блистательной интерпретацией она заслуживает статус звезды», а в журнале Variety написали, что «её невероятная красота и лёгкая манера игры — залог её популярности». Вторым фильмом был психологический триллер «Можно входить без стука», где она снялась в роли душевнобольной няни, эту роль ей дали для того, чтобы проверить её способности в более тяжёлой драме. Кинокартина получила смешанные отзывы от критиков, некоторые посчитали её слишком неопытной для такой трудной роли, а критики из журнала Variety заявили, что у фильма был плохой сценарий. Тем не менее он пользовался популярностью среди зрителей и собрал в прокате полтора миллиона долларов. Теплее его приняла современная публика и критики, которые восхищались игрой Монро и отметили, что у неё был драматический талант, а сам фильм назвали одним из лучших в карьере актрисы.

В 1952 году студия 20th Century Fox продолжала давать ей роли глупых блондинок в комедийных фильмах, которые использовали её сексуальную привлекательность. По словам сценариста Наннэлли Джонсона, её роль молодой конкурсантки в фильме «Мы не женаты!», была создана исключительно для того, чтобы представить Мэрилин в двух купальниках. В эксцентричной комедии Говарда Хоукса «Обезьяньи проделки», где она снялась вместе с Кэри Грантом и Джинджер Роджерс, актриса сыграла секретаршу, наивную и глуповатую блондинку, с которой развлекается главный герой. Также в этом году у Монро была эпизодическая роль проститутки в фильме «Вождь краснокожих и другие…».

В течение этого периода актрисе становилось всё тяжелее находиться на съёмочных площадках, трудности усугубились после того, как её карьера прогрессировала. Она часто опаздывала или не появлялась вообще, всё чаще забывала свои реплики и требовала повторных съёмок сцен до тех пор, пока она не была довольна своим исполнением. Зависимость Монро от своих преподавателей — сначала от Наташи Лайтесс, а позже от Полы Страсберг — сильно раздражала директоров. Проблемы Мэрилин объяснялись сочетанием перфекционизма, низкой самооценкой и боязнью сцены, ей не нравилось отсутствие контроля своей работы на съёмочных площадках, многие отмечали, что раньше она никогда не испытывала подобных проблем, даже во время фотосессий, в которых можно было вести себя свободно, не следуя сценарию. Чтобы развеять свою тревогу и хроническую бессонницу, она начала злоупотреблять снотворным, что в свою очередь ещё больше усугубило её проблемы. По словам киноисторика  поведение Монро, особенно в поздние годы её карьеры, было ответом на снисхождение и сексизм со стороны её коллег — мужчин и директоров. Точно так же другой историк кино Лоис Баннер утверждала, что в начале и на пике её карьеры над ней издевались боссы студии 20th Century Fox.

1953—1954: Пик карьеры 

Мэрилин Монро снялась в трёх фильмах, выпущенных в 1953 году и стала одной из главных секс-символов и одной из самых рентабельных голливудских исполнителей. Первым из них была кинокартина в жанре нуар «Ниагара», где она сыграла роковую женщину, планирующую убийство мужа, роль которого исполнил Джозеф Коттен. К тому времени Монро и её визажист  разработали макияж, который стал ассоциироваться с ней: тёмные стрельчатые брови, бледная кожа и алые губы. По словам киноисторика Сары Черчвелл, «Ниагара» был одним из самых откровенно сексуальных фильмов в карьере актрисы, так как в него вошли сцены, в которых её тело прикрывала лишь простыня или полотенце. Её самая известная сцена в этом фильме — это момент, когда при ходьбе её бёдра колышутся, эта сцена широко использовалась в маркетинге фильма.

После выхода фильма в январе женские клубы протестовали, считая его аморальным, но он оказался популярен среди зрителей и собрал в прокате 2 миллиона долларов. В то время как критики из журнала Variety назвали его «жутким» и «избитым», газета The New York Times прокомментировала: «Продюсеры в полной мере используют как величие водопада и прилегающие к нему районы, так и величие Мэрилин Монро… Возможно, мисс Монро и не на вершине своего актёрского мастерства, но она показала, что может быть обольстительной, даже когда просто ходит». Актриса продолжала привлекать внимание со своими откровенными нарядами в рекламных кампаниях; в марте 1953 года она получила премию от журнала Photoplay как «Самая популярная звезда». На церемонии награждения она была одета в вызывающее платье из золотой парчи, что побудило актрису Джоан Кроуфорд описать её поведение прессе как «неподобающее».

Фильм «Ниагара» сделал Монро секс-символом и создал для каждого свой собственный взгляд на неё. Вскоре вышел её второй фильм 1953 года, сатирическая музыкальная комедия «Джентльмены предпочитают блондинок», в котором она вновь сыграла глупую блондинку. Фильм основан на романе Аниты Лус и его бродвейской версии. Картина рассказывает о двух шоу-гёрлз, отправляющихся на гастроли в Париж: Лорелей Ли и Дороти Шоу, в исполнении Мэрилин и Джейн Расселл. Роль Лорелей первоначально была предназначена для Бетти Грейбл, самой популярной блондинки 1940-х годов, но Монро быстро затмила её как звезда, которая могла бы понравиться и мужской, и женской аудитории. В рамках рекламной кампании фильма она и Расселл оставили отпечатки своих рук на бетоне за пределами Китайского театра Граумана в июне. Фильм был выпущен вскоре после этого и стал одним из самых больших кассовых успехов года, собрав в прокате 5 миллионов долларов, вдвое превысив производственные затраты. Авторитетные издания The New York Times и Variety отозвались положительно о Монро, особенно отметив её результативность; по словам последнего, она продемонстрировала хороший потенциал в пении, а также показала значимость своего присутствия.

В сентябре состоялся телевизионный дебют Мэрилин в программе «The Jack Benny Program». После на киноэкраны вышел её третий фильм 1953 года под названием «Как выйти замуж за миллионера», где актриса снялась вместе с Бетти Грейбл и Лорен Бэколл. Мэрилин играла роль наивной модели, которая объединяется со своими подругами, чтобы найти богатых мужей. Это был второй фильм, выпущенный в широкоэкранном формате CinemaScope, при помощи которого компания 20th Century Fox надеялась привлечь зрителей обратно в кинотеатры, так как телевидение начало вызывать убытки у киностудий. Несмотря на смешанные отзывы, фильм имел большой кассовый успех, заработав в мировом прокате 8 миллионов долларов.

Монро была указана в ежегодной десятке «топ прибыльных звёзд» в 1953 и 1954 годах и стала главным достоянием студии. Позиция актрисы в качестве ведущего секс-символа страны была подтверждена в декабре 1953 года, когда Хью Хефнер показал её на обложке и развороте в первом номере журнала Playboy. В качестве обложки была использована её фотография 1952 года на параде в честь конкурса «Мисс Америка», а на развороте была представлена одна из её обнажённых фотографий 1949 года.

1954—1955: Конфликт с 20th Century Fox и брак с Джо Ди Маджо 

Хотя Монро стала одной из величайших звёзд студии 20th Century Fox, положение её контракта не изменялось с 1950 года, ей было уделено гораздо меньше внимания, чем другим звёздам её ранга, также она не могла сама выбрать себе проект или коллег с которыми хотела бы работать. Мэрилин хотела стать драматической актрисой, но её попытки сниматься в других фильмах, а не только в комедиях или мюзиклах были сорваны Зануком, который имел сильную личную неприязнь к ней и считал, что она будет зарабатывать для студии больше денег, снимаясь в картинах подобного плана. Когда она отказалась приступить к съёмкам ещё одной музыкальной комедии, экранизации провального бродвейского мюзикла «Девушка в розовом трико», в которой она должна была сниматься вместе с Фрэнком Синатрой, студия приостановила её контракт до 4 января 1954 года. Проблема состояла в том, что руководство не позволяло прочесть актрисе сценарий, аргументируя это тем, что её задача состоит только в том, чтобы выучить свои реплики и явиться на съёмки. Ей напомнили, что по условиям контракта она не имеет прав на утверждение сценария. Когда Мэрилин не появилась на репетициях и пробах к фильму, студия всё же отправила ей сценарий и, прочитав его, актриса пришла в ужас от бессмысленности и откровенной глупости фильма, а главную героиню назвала вульгарной. Сюжет закручивался вокруг школьной учительницы Дженни, которая мечтает стать певицей. Случается так, что её богатый муж из высшего общества лишается всего и отправляет её работать танцовщицей в салун. Там она встречает известного певца, который влюбляется в неё и помогает ей стать звездой большой сцены. Кроме проблем со сценарием всё осложнялось тем, что за съёмки в фильме Синатре платили бы по 5,000 долларов в неделю, в то время как гонорар актрисы был до абсурдного низок (1,250 долларов в неделю) и оставался неизменным годами, несмотря на то, что она к тому времени была звездой первой величины. Мэрилин это одновременно разозлило и расстроило, она даже поссорилась со своей преподавательницей по актёрскому мастерству Наташей Лайтесс, которая уговаривала её сняться в картине.

Этот конфликт был на первых полосах газет, и Монро сразу же начала рекламную кампанию, чтобы противостоять любым негативным высказываниям прессы и укрепить свою позицию в конфликте. 14 января 1954 года она и Джо Ди Маджо, чьи отношения были предметом постоянного внимания средств массовой информации с 1952 года, тайно поженились в Сан-Франциско. Затем они отправились в Японию, сочетая медовый месяц со своей деловой поездкой. Она в одиночку четыре дня путешествовала по Корее, где исполняла песни из своих фильмов в рамках шоу для USO, на котором присутствовали более 60 тысяч американских морских пехотинцев. После возвращения в Голливуд в феврале Мэрилин была награждена специальным призом как «Самая популярная звезда». Она достигла соглашения со студией в марте, в него вошёл новый контракт, который был подписан позднее в том же году. После её утвердили на главную роль в киноверсии хитовой бродвейской пьесы «Зуд седьмого года», за которую она должна была получить дополнительную оплату в размере 100 тысяч долларов. Её следующей работой стал приключенческий фильм Отто Преминджера «Река не течёт вспять», который был снят летом 1953 года до приостановления её контракта вместе с Робертом Митчемом. Монро назвала его «третьеклассным ковбойским фильмом», хотя он был популярен у зрителей и собрал в прокате 4 миллиона долларов. Первый фильм, в котором Мэрилин снялась после возвращения на 20th Century Fox, был мюзикл «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес», и хотя она категорически отказывалась сниматься в нём, студия настояла на её участии в обмен на роль в фильме «Девушка в розовом трико», сценарии которых были очень похожи. Мюзикл представляет собой музыкальные номера на песни знаменитого композитора Ирвинга Берлина и рассказывает о семье, выступающей в водевиле и сталкивающийся на своём жизненном пути с непростыми трудностями. Изначально фильм создавался для того, чтобы продемонстрировать на большом экране легенду Бродвея Этель Мерман, которая так и не смогла повторить свой сценический успех в кино. Но по мере продвижения производства студия всё больше полагалась на Мэрилин, усиливая её роль и добавляя ей больше экранного времени. Изначально её персонажа не было в сценарии, она была введена специально для того, чтобы привлечь людей в кинотеатры, поскольку киностудии продолжали нести всё больше убытков из-за популяризации телевидения. Фильм вышел в декабре 1954 года и провалился в прокате, и хотя всё восторженное внимание зрителей было приковано к актёрской игре Монро, критики посчитали её вульгарной и писали, что другие актёры превзошли её. Он получил более положительные отзывы от современной публики и критиков, которые отмечали, что её выступление в фильме было «блистательным», а она сама хоть и редко появляется в кадре, но выглядит очень хорошо и проявляет множество своих талантов.

В сентябре 1954 года актриса приступила к съёмкам романтической комедии Билли Уайлдера «Зуд седьмого года», её партнёром был Том Юэлл, а она играла молодую рекламную модель, которая становится объектом сексуальных фантазий своего женатого соседа, пока его жена с сыном в отъезде. Хотя фильм был снят в Голливуде, студия решила заранее создать рекламу, устроив съёмку одной из сцен на Лексингтон-Авеню в Нью-Йорке. В ней Монро стоит на решётке над метро и воздух поднимает вверх подол её белого платья. Эта сцена стала одной из самых известных в её карьере, а позже — и в мировом кинематографе. Съёмки продолжались несколько часов и привлекли толпу размером 5000 человек, в том числе профессиональных фотографов. В то время как рекламный трюк с Монро был размещён на международной полосе страниц, он также положил конец её браку с Джо Ди Маджо, который был в ярости из-за этого. Брак начал разваливаться с самого начала, так как Джо постоянно ревновал её и контролировал их отношения, Дональд Спото и Лоис Баннер также утверждают, что он применял физическое насилие. Позже это подтвердила Наташа Лайтесс, её педагог по актёрскому мастерству и близкая подруга. Она рассказывала, что Ди Маджо часто бил актрису, и на съёмки она приходила с синяками по всему телу. После возвращения в Голливуд, Мэрилин наняла известного адвоката  и в октябре 1954 года объявила, что подала на развод. Фильм «Зуд седьмого года» был выпущен в июне следующего года и собрал 12 миллионов долларов в прокате, что сделало его одним из самых больших коммерческих успехов года.

После съёмок в этом фильме Монро начала новую борьбу за свою карьеру и покинула Голливуд, уехав на восточное побережье, где она и её друг, фотограф Милтон Грин основали свою собственную продюсерскую компанию, Marilyn Monroe Productions (MMP) — действие, которое впоследствии назвали «решающим» в рамках студийной системы. Объявляя об основании этой компании в пресс-конференции в январе 1955 года, Мэрилин заявила, что она устала от одних и тех же ролей недалёких и сексуальных блондинок: «У всего есть предел. Я хочу делать что-то лучшее. Вне типичных ожиданий зрителя». Она утверждала, что была недовольна контрактом с 20th Century Fox, так как студия не выполнила своих обязанностей, например, не выплатила ей обещанный бонус в размере 100 тысяч долларов за фильм «Зуд седьмого года». Результатом этого стало длительное юридическое сражение между ней и студией. Пресса в значительной степени высмеяла Мэрилин за её действия, с сарказмом отмечая, что она пародирует пьесу писателя Джорджа Аксельрода под названием «» 1955 года, в которой Джейн Мэнсфилд сыграла глупую актрису, создающую свою собственную продюсерскую компанию.

1955 год Монро посвятила изучению своего ремесла. Она переехала в Нью-Йорк и начала брать уроки актёрского мастерства у Констанс Колльер и посещать семинары по методу игры в актёрской студии, запущенной Ли Страсбергом. Часто она делала для себя заметки, записывая то, что узнала в тот или иной день, признавая, что замечания Страсберга о ней являются важными.

Мэрилин многому научилась у Страсберга и его жены Полы, получая частные уроки в их доме из-за стеснительности, вскоре она стала членом их семьи. Монро отпустила старого преподавателя Наташу Лайтесс и заменила её на Страсберга, который оказал большое влияние на всю её дальнейшую карьеру. Кроме того, она начала проходить курс психоанализа по рекомендации Страсберга, который считал, что актёр должен противостоять эмоциональным травмам и использовать их в своих выступлениях.

В личной жизни Мэрилин продолжила отношения с Ди Маджо, несмотря на продолжающийся процесс развода. Позже она начала встречаться с драматургом Артуром Миллером, их отношения становились всё более серьёзными после октября 1955 года, когда её развод с Ди Маджо был завершён. ФБР вскоре завела на неё дело. Студия опасалась, что актриса будет занесена в чёрный список и призвала её прекратить их отношения, потому как Миллер был под надзором ФБР в связи с обвинениями в коммунизме и не раз вызывался в Комитет по антиамериканской деятельности. Несмотря на риск для своей карьеры, Мэрилин отказалась прекратить их отношения, позже назвав руководителя студии трусом.

К концу года Монро и студия пришли к соглашению о новом семилетнем контракте. Было понятно, что её продюсерская компания окажется не в состоянии в одиночку финансировать фильмы, и студия была готова снова работать с ней. В договоре было прописано, чтобы она снялась в четырёх фильмах для 20th Century Fox на протяжении семи лет. Студия должна была платить ей 100 тысяч долларов за каждый фильм, и предоставила ей право выбирать себе проекты, режиссёров и кинематографистов. Кроме того, она хотела быть свободной, чтобы снять один фильм от своей компании после каждого завершённого фильма для 20th Century Fox.

1956—1959: Признание критиков и брак с Артуром Миллером 

В 1956 году Монро объявила о своей победе над 20th Century Fox прессе, которая ранее высмеяла её, а теперь благосклонно писала о её решении бороться со студией. Журнал Time назвал её «проницательной деловой женщиной», а  предсказал, что эта победа ознаменует триумф личности над стадом на несколько лет вперёд. В марте она официально изменила своё имя на Мэрилин Монро. 

Её отношения с Артуром Миллером вызвали ряд негативных откликов в прессе. Уолтер Уинчелл писал, что «самая известная белокурая кинозвезда Америки — теперь любимица левой интеллигенции». Монро и Миллер поженились 29 июня 1956 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. В этот день состоялась гражданская свадебная церемония, а два дня спустя состоялась свадебная церемония согласно еврейской традиции, которую провели в нью-йоркском доме Кей Браун, литературного агента Миллера. Вступая в брак, Мэрилин перешла в иудаизм, что привело к запрету всех её фильмов в Египте. СМИ считали, что секс-символ Монро и интеллектуал Миллер не подходят друг другу, например, один из газетных заголовков гласил: «Эрудит (дословно: яйцеголовый) женился на песочных часах» («Egghead Weds Hourglass»).

Комедийная драма «Автобусная остановка» была первым фильмом, в котором Монро снялась по новому контракту. В нём она сыграла Шери — певицу, чьи мечты о славе разрушаются влюблённым в неё дерзким и наивным ковбоем, роль которого исполнил Дон Мюррей. Мэрилин отклонила костюмы, которые для неё разработал её дизайнер Травилла, и заменила их на свои, найденные в костюмерной студии, так как решила, что в её предыдущих фильмах было много гламура. Бродвейский режиссёр Джошуа Логан сразу согласился работать с ней, несмотря на изначальные сомнения в её актёрских способностях и, по его мнению, её «сомнительной репутации». Съёмки проходили в штатах Айдахо и Аризона в начале 1956 года, с Монро как с руководителем ММП.

Опыт совместной работы изменил мнение Логана о Монро, он сравнил её с Чарли Чаплином в её умении смешивать комедию и трагедию. Фильм «Автобусная остановка» стал кассовым хитом, собрав в прокате 7 миллионов долларов, и получил в основном положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили игру актрисы. В  написали, что её игра эффективно раз и навсегда рассеивает представление о том, что она просто гламурная личность. Босли Краузер заявил: «Не упадите со своих стульев и готовьтесь к громкому сюрпризу. Мэрилин Монро наконец-то доказала, что она драматическая актриса». За эту роль она получила номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл».

В августе 1956 года актриса начала сниматься в первом фильме самостоятельного производства ММП. Картина «Принц и танцовщица» снималась на студии Pinewood в Англии и была основана на пьесе Теренса Реттигена «», рассказывающей о любовной связи между актрисой и принцем в 1910-х годах. Главные роли впервые были сыграны на сцене Лоренсом Оливье и Вивьен Ли. Он исполнял свою роль, а также был режиссёром и сопродюсером фильма. Съёмки осложнялись конфликтами между ним и Монро. Он разозлил её своей фразой: «Всё, что вам нужно делать, это быть сексуальной». Ему также не нравилось постоянное присутствие Полы Страсберг, исполняющей обязанности её преподавателя на съёмочной площадке.

В отместку тому, что она считала «снисходительным» поведение Оливье, Мэрилин начала прибывать поздно и стала неконструктивной, заявив: «Если вы не уважаете своих артистов, они не могут хорошо работать». Её наркомания обострилась, вскоре она забеременела, но случился выкидыш. У неё также были ссоры с Грином по поводу того, как ММП должна быть запущена, в том числе над тем, что Миллер должен присоединиться к компании. Несмотря на трудности, фильм был завершён по графику. Он был выпущен в июне 1957 года, получил смешанные отзывы и оказался непопулярным среди американской аудитории. Лучше он был принят в Европе, где Мэрилин была удостоена высшей итальянской кинопремии «Давид ди Донателло», премии «Crystal Star Award» и была номинирована на премию BAFTA.

После возвращения в США Монро сделала 18-месячный перерыв от работы, чтобы сконцентрироваться на семейной жизни. На восточном побережье, она и Миллер проводили своё время в их Манхэттенской квартире, которую они приобрели в Роксбери, штат Коннектикут, летом они отдыхали в своём загородном доме в городе Амагансетт, Лонг-Айленд. Она забеременела в середине 1957 года, но беременность оказалась внематочной и её пришлось прекратить. Позже у неё случился ещё один выкидыш спустя год. Её гинекологические проблемы были во многом вызваны эндометриозом — заболеванием, от которого она страдала на протяжении всей своей взрослой жизни. Вскоре после этих событий Мэрилин также была госпитализирована из-за передозировки барбитуратов. Во время перерыва она поссорилась с Грином и выкупила свою долю в компании ММП, поскольку они не смогли урегулировать свои разногласия и она начала подозревать, что он воровал деньги у компании.

Мэрилин вернулась в Голливуд в июле 1958 года, чтобы сниматься вместе с Джеком Леммоном и Тони Кёртисом в 
комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Хотя ей вновь предложили роль глупой блондинки, она согласилась из-за поддержки Миллера и предложения получить 10 % от прибыли фильма в дополнение к её стандартной оплате. Трудности во время съёмок стали очень серьёзными. Монро требовала десятки повторов и не могла запомнить свои реплики, Кёртис лихо заявил, что целовать её было как «целовать Гитлера» из-за количества дублей. Сама актриса сравнила съёмки с тонущим кораблём и прокомментировала: «Мне хотя бы не нужно беспокоиться о потере фаллического символа». Многие из этих проблем вытекли из конфликта между ней и Уайлдером, который также имел свои представления о том, как она должна играть героиню. Мэрилин разозлилась на Уайлдера, попросив его изменить многие из её сцен, но это в свою очередь усилило её страх сцены; предполагается, что она намеренно разрушила несколько сцен, чтобы не играть в них.

В конечном итоге Уайлдер был доволен игрой Монро, заявив: «Запомнить текст может любой, но только настоящий артист может выйти на площадку, не зная своих реплик, и выдать такое выступление, как она!». Фильм был выпущен в марте 1959 года и, несмотря на трудности его производства, стал критически и коммерчески успешным, собрав в прокате 25 миллионов долларов. Роль Душечки принесла актрисе премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл», журнал Veriety назвал её «комедианткой с непревзойдённым сочетанием сексапильности и тайминга, что просто невероятно». Кинокартина была признана одним из лучших когда-либо созданных фильмов по опросам Американского института киноискусства. Также это был единственный фильм актрисы, который вышел в прокат в СССР.

8 февраля 1960 года Мэрилин Монро была удостоена именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

1960—1962: Спад карьеры и личные трудности 

После фильма «В джазе только девушки» Мэрилин взяла очередной перерыв вплоть до конца 1959 года, когда она вернулась в Голливуд и снялась в музыкальной комедии «Займёмся любовью», рассказывающей о начинающей актрисе и миллионере, которые влюбляются друг в друга. Она выбрала режиссёра Джорджа Кьюкора и попросила своего мужа Артура Миллера, чтобы он переписал часть сценария, которую она считала слабой. Актрисе не нравился этот фильм, она приняла в нём участие только потому, что у неё был контракт с 20th Century Fox, а роль Аманды Делл она считала худшей в своей карьере. Съёмки картины откладывались из-за её частых опозданий и исчезновений. У Мэрилин был роман с Ивом Монтаном, её партнёром по фильму, который широко освещался в прессе и использовался в рекламной кампании фильма. Кинокартина была неудачной, после её выхода в сентябре 1960 года Босли Краузер описал Монро как «неопрятную» и сказал, что она утратила свой прежний динамизм, а Хедда Хоппер назвала фильм «самой вульгарной картиной, в какой она когда-либо снималась». В том же году Трумен Капоте предложил ей сыграть Холли Голайтли в экранизации своего романа «Завтрак у Тиффани», но роль досталась Одри Хепбёрн, так как многие опасались, что Монро усложнит съёмки.

Последним фильмом, в котором снялась актриса, стала драма Джона Хьюстона «Неприкаянные» 1961 года, сценарий для которого написал Артур Миллер, чтобы дать ей драматическую роль. Она играла разведённую женщину, ставшую другом трёх ковбоев, которых сыграли Кларк Гейбл, Илай Уоллак и Монтгомери Клифт. Съёмки проходили в пустыне Невады с июля по ноябрь 1960 года и вновь были очень тяжёлыми. Четырёхлетний брак Монро и Миллера фактически закончился, и он начал новые отношения с фотографом Инге Морат. Мэрилин не нравилось, что главную героиню фильма он частично списал с неё самой, а также считала, что она уступает мужским ролям. Помимо этого, у фильма были проблемы со сценарием, Миллер постоянно переписывал его в ночь перед началом съёмок, что очень не нравилось Мэрилин. В июле актриса была госпитализирована после острого отравления наркотиками и алкоголем, в связи с чем съёмки были отложены на неделю. Её здоровье было серьёзно подорвано, у неё были боли из-за камней в жёлчном пузыре, а наркомания обострилась настолько, что она днями не могла прийти в себя. Макияж ей наносили, пока она спала под воздействием барбитуратов, а чтобы привести её в чувства приходилось затаскивать её под холодный душ. После очередной передозировки актрисы в августе, съёмки были остановлены на две недели для того, чтобы она могла провести детоксикацию в больнице Лос-Анджелеса. Несмотря на эти проблемы, Хьюстон заявил про её роль в фильме: «она не играла эмоции. Это было по-настоящему. Она забиралась вглубь себя, находила нужную эмоцию и поднимала её оттуда в своё сознание».

Монро подала на развод с Миллером сразу после окончания съёмок, ей был предоставлен быстрый развод в Мексике в январе 1961 года. Фильм «Неприкаянные» был выпущен в следующем месяце, но успеха не имел. Отзывы о нём были смешанные, журнал Variety жаловался что у фильма рваный характер развития, а Босли Краузер назвал Мэрилин «совершенно пустой и непонятной», заявив: «К сожалению для структуры фильма, всё сконцентрировано на Монро». Несмотря на первоначальный провал фильма, он получил более положительные отзывы от критиков и киноведов в XXI веке.  из британского института кино назвал его классическим, учёный Тони Трэйси описал Монро как «наиболее зрелую интерпретацию персонажа в её карьере», Джеффри Макнаб из журнала Independent похвалил её за роль Розлин.

Вскоре актриса начала переговоры о съёмках в телевизионной экранизации пьесы Уильяма Сомерсета Моэма «Дождь» на канале NBC, но производство проекта было остановлено, поскольку телеканал не одобрил её выбор режиссёра Ли Страсберга. Первые шесть месяцев 1961 года Мэрилин решала проблемы со здоровьем, она перенесла операцию в связи с эндометриозом и холецистэктомию, а также провела четыре недели в больнице, в том числе она недолго пребывала в психиатрической больнице, лечась от депрессии. Актрисе помог её бывший муж Джо Ди Маджо, с которым она возобновила отношения. Весной 1961 года Монро переехала в Калифорнию, а в начале 1962 года купила дом в Брентвуде. В течение жизни актриса сменила около 40 домов и квартир, но вилла в Калифорнии была её единственным собственным жилищем, где она провела и последние дни жизни.

Мэрилин вернулась в глаза общественности весной 1962 года, когда получила премию «Золотой глобус» и приступила к съёмкам нового фильма для 20th Century Fox «Что-то должно случиться». Режиссёром был Джордж Кьюкор, а партнёрами Дин Мартин и Сид Чарисс. За несколько дней до начала съёмок у Монро начался гайморит. Несмотря на медицинские рекомендации о переносе съёмок, студия начала их, как и планировалось, в конце апреля. Мэрилин была слишком больна, чтобы работать в ближайшие шесть недель, но несмотря на подтверждение от нескольких врачей, студия пыталась давить на неё, публично утверждая, что она притворяется. 19 мая она взяла перерыв, чтобы спеть песню «Happy Brithday, Mr. President» на сцене в день рождения президента Джона Ф. Кеннеди, в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Эта поездка актрисы вызвала ещё большее раздражение у руководителей студии, которые намеревались расторгнуть с ней контракт.

В конце мая с Монро снимали сцену для фильма, в которой она плавала обнажённая в бассейне. Для создания предварительной рекламы, студия пригласила представителей прессы на фотосъёмку этой сцены. Фотографии были опубликованы в журнале Life, это был первый случай, когда крупная звезда позировала обнажённой не на пике своей карьеры. Когда она снова была на больничном в течение нескольких дней 20th Century Fox решила, что не может себе позволить ещё один фильм, выбивающийся из графика, когда и так с трудом покрывались возрастающие затраты «Клеопатры». 7 июня студия уволила Монро и предъявила ей иск в размере 750 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Она была заменена на Ли Ремик, но после того, как Дин Мартин отказался сниматься в фильме с кем-либо кроме Монро, 20th Century Fox подала на него в суд и прекратила съёмки. Студия обвинила актрису в срыве съёмок и стала распространять негативную информацию о ней, утверждая что она  душевнобольная.

Студия пожалела о своём решении и в середине июня возобновила переговоры с ней, предложив новый контракт, в том числе повторные съёмки в фильме «Что-то должно случиться» и главную роль в чёрной комедии «». Соглашение было достигнуто тем же летом. Чтобы восстановить свой образ, актриса участвовала в нескольких рекламных кампаниях, в том числе дала интервью журналам Life и Cosmopolitan и снялась для журнала Vogue. Она и фотограф Берт Штерн сотрудничали, сделав две серии фотографий: одна стандартная модельная и одна, где она позировала в обнажённом виде, эти серии фотографий были позже опубликованы посмертно. В последние недели своей жизни Мэрилин также планировала сниматься в биографическом фильме о Джин Харлоу, актрисе и секс-символе 1930-х годов, которую называла своим кумиром и главным вдохновителем.

Смерть 

Домработница Монро Юнис Мюррей осталась на ночь в её доме по адресу , в Брентвуде в ночь её смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мерилин была вялой и рано отправилась в свою спальню. Мюррей проснулась в 3:00 ночи и почувствовала что-то неладное. Хотя она увидела свет из-под двери спальни хозяйки, домработница сразу не поняла, что случилось, так как дверь была запертой. Тогда Мюррей вышла в сад и заглянула в окно спальни. Она увидела обнажённую Монро, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонила психиатру актрисы, доктору Ральфу Гринсону, который приехал, вломился в спальню и обнаружил Мэрилин Монро мёртвой. Смерть была официально подтверждена врачом актрисы, доктором Хайманом Энгельбергом, который прибыл в дом около 3:50 ночи, а в 4:25 утра они уведомили об этой трагедии Департамент полиции Лос-Анджелеса.

Патологоанатомами отдела Лос-Анджелеса была оказана помощь в расследовании психиатров из Лос-Анджелеса возможных причин смерти актрисы. Экспертами было установлено, что Монро умерла 4 августа между 8:30 и 10:30 вечера, а в отчёте токсикологии позже выяснилось, что причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. В крови актрисы было обнаружено 8 мг% (миллиграмм на 100 миллилитров раствора) хлоралгидрата, 4,5 мг% пентобарбитала (Нембутал) и 13 мг% фенобарбитала в печени. Пустые бутылки, содержащие эти лекарства, были найдены рядом с её кроватью. Вероятность того, что это была случайная передозировка, исключена, потому что дозировка, найденная в её теле, в несколько раз превышала допустимый предел. Её врачи заявили, что Монро была склонна к частым приступам страха и депрессии, также у неё наблюдалось резкое и непредсказуемое изменение настроения. В связи с этими фактами и отсутствием каких-либо признаков насильственной смерти врачи определили причину её смерти как самоубийство.

Мэрилин Монро была международной звездой и её внезапная смерть стала главной новостью в США и Европе. Лоис Баннер заявила: «После смерти Мэрилин Монро уровень самоубийств в Лос-Анджелесе вырос в два раза», а редакторы газеты Chicago Tribune сообщили, что они получили сотни телефонных звонков от представителей общественности с просьбой предоставить информацию о смерти актрисы. Французский художник Жан Кокто отметил, что «её смерть должна послужить страшным уроком для всех тех, чьим главным занятием является шпионаж и мучение кинозвёзд». Коллега Лоренс Оливье считает её жертвой шумихи и сенсаций, режиссёр Джошуа Логан заявил, что она была одним из наиболее недооценённых в мире людей. Её похороны, состоявшиеся на Вествудском кладбище 8 августа 1962 года, носили частный характер и на них присутствовали только самые близкие ей люди. Поминальная служба была организована Джо Ди Маджо и его бизнес-менеджером Инез Мелсон. Сотни зрителей заполнили улицы вокруг кладбища. Мэрилин Монро была похоронена в склепе под № 24 на Вествудском кладбище.

В течение нескольких десятилетий после этого было выдвинуто несколько конспирологических версий о смерти Монро, включая убийство и случайную передозировку. Версия убийства впервые получила основное внимание с публикацией Нормана Мейлера «Marilyn: A Biography» в 1973 году, в последующие годы она получила широкое распространение и даже дошла до окружного прокурора Джона Ван де Кампа, который решил провести повторное расследование в 1982 году. Никаких следов насилия не было обнаружено. Сразу после смерти актрисы версия о передозировке широко обсуждалась в американской печати, вызвав так называемый «эффект Вертера», в результате чего сотни американцев последовали её примеру.

Личная жизнь 
Принято считать, что у Мэрилин Монро было много любовников, однако это является сильным преувеличением. Личная жизнь актрисы всегда была под прицелом пристального внимания публики и СМИ, которые постоянно приписывали ей никогда не существовавшие романы и связи. Широко распространённые слухи о том, что она сделала множество абортов, до сих пор ничем не обоснованы и не доказаны, а большинство биографов опровергают это утверждение. Актриса была замужем трижды, но у неё не было детей.

Её первым мужем стал моряк Джим Догерти, за которого Мэрилин (тогда ещё Норма Джин) вышла замуж в 16 лет, чтобы не возвращаться в сиротский приют. Их брак продлился почти 4 года и распался из-за желания Нормы Джин делать карьеру, в то время как муж хотел, чтобы она была домохозяйкой.

В феврале 1952 года Мэрилин начала встречаться с итальянским бейсболистом Джо Ди Маджо. После двух лет отношений, в январе 1954 года, пара тайно поженилась в Сан-Франциско. Как впоследствии оказалось, Ди Маджо был против её кинокарьеры и безумно ревновал жену ко всем мужчинам на свете и часто поднимал на неё руку. По словам коллег и друзей актрисы, на съёмки и встречи она приходила с синяками по всему телу. Спустя девять месяцев брака Монро подала на развод, указав в причине жестокое обращение со стороны мужа, хотя фактически она продолжала встречаться с ним до середины 1955 года. Несмотря на всё это, любовь Джо к Мэрилин не утихала, он продолжал опекать её и старался оказывать моральную поддержку во всём. Именно он организовал похороны актрисы и вплоть до своей кончины каждую неделю доставлял на её могилу корзину свежих роз.

В 1956 году Мэрилин вышла замуж в третий и последний раз за драматурга Артура Миллера. Этот брак оказался самым длительным из всех и продлился четыре с половиной года, но не был счастливым и закончился в 1961 году. Позднее стало известно, что Артур через несколько недель после свадьбы сделал запись в дневнике, где говорилось: «Мне кажется, что она маленький ребёнок, я её ненавижу!». Мэрилин увидела эту запись и была шокирована, после чего они с Артуром поругались. Актриса всегда хотела иметь детей, несколько раз была беременна, но всякий раз неудачно. От Артура она забеременела дважды, но один раз беременность оказалась внематочной, а во второй раз случился выкидыш.

В 1960 году, во время съёмок фильма «Займёмся любовью» у актрисы завязался роман с её партнёром по съёмочной площадке Ивом Монтаном. Существует мнение, что Мэрилин была беременна от Монтана.

20 января 1961 года Монро развелась с Артуром Миллером. Она оставалась дома в своей затемнённой спальне, существуя на снотворных пилюлях и быстро снижая вес. Тогда же в феврале её поместили в психиатрическую клинику в Нью-Йорке, откуда она вышла 5 марта 1961 года.

В 1961 году Мэрилин познакомилась с президентом США Джоном Кеннеди. Ходили слухи об их романе, а также о романе с его братом Робертом Кеннеди. Все эти слухи явных доказательств не имеют. Роман с Робертом и вовсе опровергает друг Мэрилин — Джеймс Хэспил, в своей книге о ней: «Мэрилин Монро: между славой и одиночеством». 
В 2000-х годах также объявлялся некий Джозеф Ф. Кеннеди, который утверждал, что он является сыном Мэрилин Монро и Джона Кеннеди, но доказать своё родство он не смог, так же как и другие, кто выступал с подобными заявлениями.

В последние годы жизни у актрисы возобновились близкие отношения с её вторым мужем Джо Ди Маджо. В начале 1960-х они вместе отдыхали во Флориде. Существует мнение, что они снова собирались пожениться, но не успели в связи с кончиной актрисы.

Также многие мужчины (а иногда и женщины) уже после смерти Мэрилин заявляли, что были её любовниками. В их числе актёры Марлон Брандо и Тони Кёртис, писавшие об этом в своих биографиях, а также журналист Роберт Слэтцер, написавший об актрисе книгу, в которой он утверждал, что они были тайно женаты в течение нескольких дней и оставались близкими друзьями до самой её смерти. Но Слэтцер не смог доказать свои утверждения документально, в то же время его слова опровергают в своих книгах Джим Хэспил и её биограф Дональд Спото.

Политические взгляды 
По свидетельству подруги и секретаря Мэрилин Монро, Патрисии Ньюкомб, Мэрилин безуспешно просила репортёра, бравшего у неё последнее интервью, чтобы он закончил статью о ней её высказыванием: «То, в чём действительно нуждается мир, это реальное чувство родства. Все: звёзды, рабочие, негры, евреи, арабы — мы все братья. Пожалуйста, не выставьте меня несерьёзной. Закончите интервью тем, во что я верю».

Монро дружила с чернокожей джаз-певицей Эллой Фицджеральд и помогла ей в карьере. Фицджеральд позже рассказывала:

В Мексике в 1962 году она была открыто связана с американцами, которые были определены в ФБР как коммунисты, такими, как Фредерик Вандербильт Филд. Дочь последнего психиатра Монро, Джоана Гринсон, сказала, что Монро была «увлечена равными правами, правами для чернокожих, правами для бедных. Она отождествляла себя с рабочими».

Публичный имидж 

Когда 20 Century Fox начала привлекать к себе всё больше новых звёзд, Монро стала для них очень востребованной, так как они хотели поставить её как более молодую на место Бетти Грейбл, которая была наиболее популярной блондинкой 1940-х годов. В 1940-е годы был расцвет актрис, которые были восприняты как серьёзные и умные, такие как Кэтрин Хепбёрн и Барбара Стэнвик, способные воплотить сложных драматических персонажей. Студия хотела сделать из Мэрилин новую звезду десятилетия, которая будет привлекать людей в кинотеатры. С самого начала 20th Century Fox сыграла важную роль в создании её образа, и поэтому на протяжении всей своей карьеры Монро была почти под полным её контролем. Актриса разработала множество собственных рекламных стратегий, которые культивировались на дружеских отношениях с журналистами-сплетниками, такими как  и Луэлла Парсонс, а также контролировали использование её изображений. Кроме Грейбл, её часто сравнивают с другой знаменитой блондинкой, кинозвездой 1930-х годов — Джин Харлоу. Сравнение было частично вызвано самой Монро, которая назвала Харлоу кумиром своего детства, с которой ей хотелось бы сняться вместе в кино, она даже наняла стилиста Харлоу, который должен был сделать цвет её волос похожим на Джин Харлоу.

Образ Монро построен на её светлых волосах и стереотипах, связанных с ними, а также на глупости, наивности, сексуальной привлекательности, характерных ей жестах и собственной походки. В фильмах она часто использовала придыхание, говорила наивным, слегка детским голосом, в интервью это создавало впечатление, что всё, что она сказала, было совершенно невинным и нерасчётливым, пародируя некую двусмысленность, такой особый стиль поведения позже стал называться «Monroeisms». Мэрилин начала свою карьеру в качестве модели, и её фигура была одной из её наиболее часто отмечаемых особенностей. Кинокритик  написал, что Монро на рекламных фотографиях часто была расположена так, чтобы её соблазнительный силуэт был на первом плане.

Одежда играла важную роль в звёздном образе актрисы. Она носила откровенные наряды, которые демонстрировали её фигуру. Её рекламные трюки часто вращались вокруг её одежды, в пресс-рассказах Монро была изображена как воплощение американской мечты, девушка, которая поднялась из тяжёлого и нищего детства к голливудской славе.

Большое влияние на образ Монро оказала её педагог по актёрскому мастерству Наташа Лайтесс, от которой она переняла манеру игры, мимику и жесты, они также стали неотъемлемой частью её персоны и публичного образа. Позже Лайтесс рассказывала, что поначалу Мэрилин совсем не умела себя преподносить, это отчётливо проявлялось в её неумении говорить связно, в зажатости и боязни всего, что связано со сценой, и что впоследствии она с одержимостью бросалась на всё, что сделало из неё Мэрилин Монро: платья, макияж, публичность и демонстрирование собственной сексуальности. Педагог стала для неё потребностью не только в наставлениях относительно актёрского мастерства, но и в жизни. Мэрилин была зависима от неё и отказывалась сниматься без присутствия Лайтесс на площадке. Всё это очень раздражало руководителей студии и режиссёров. Во время съёмки крупных планов Наташа всегда держала Мэрилин за руку, поскольку ей была очень нужна поддержка. Доходило до того, что педагога прогоняли с площадки, попросту не выдерживая её присутствия, противоположных наставлений и попыток управлять всем съёмочным процессом, но в итоге всем приходилось мириться с этим.

Хотя идея создать личность Монро на экране как недалёкую, но сексуально привлекательную блондинку — это лишь хорошо продуманный акт, зрители и кинокритики считали, что это её реальная личность и что она не притворяется, когда играет в комедиях. Это стало препятствием на более позднем этапе её карьеры, когда она хотела сменить образ и заняться другими видами ролей, быть уважаемой и серьёзной драматической актрисой. Киноакадемик Сара Шейн изучила рассказы о Монро и заявила:

Лоис Баннер писала, что актриса часто тонко пародировала статус секс-символа в своих фильмах и на публике. Монро заявила, что она была под влиянием Мэй Уэст сказав, что «она научилась у неё нескольким трюкам — как произвести впечатление, как правильно смеяться, как правильно демонстрировать собственную сексуальность». В 1950-х годах она также изучала искусство комедии и танцев в классах МИМ. В фильме 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок», в котором она играла глуповатую блондинку, в одной из сцен актрисой была сказана фраза: «Я могу быть умной, когда это нужно, но большинству мужчин это не нравится».

Ричард Дайер заявил, что звёздный образ Монро был создан в основном для привлечения мужского пола, и что она обычно играла девушку, которая пользовалась большой привлекательностью у мужчин: «Она практически всегда играла девушку из хора, секретаря или модель, которая создавала шоу и доставляла мужчинам удовольствие». Учёный Томас Харрис, проанализировав имидж Монро в 1957 году, писал, что её непримечательное происхождение и отсутствие семьи заставляло Мэрилин казаться более сексуально доступной, «идеальной партнёршей», в отличие от современной ей Грейс Келли, которая также была представлена как привлекательная блондинка, но из-за того, что она происходит из высшего класса, Келли стала рассматриваться как утончённая актриса, недостижимая для большинства зрителей мужского пола.
По словам Дайера, Монро стала «практически нарицательным именем для мужского пола», в 1950-х годах её образ стоит на потоке представлений о морали и сексуальности, которая характеризовалась в Америке с «фрейдовским представлением о сексе», «Докладом Кинси» (1953) и книгой «Загадка женственности» (1963). Монро была первым секс-символом, представляющим секс как естественное и не представляющее никакой опасности занятие, в отличие от того, как его представляли в 1940-х годах. Её также описывают как воплощение «послевоенного идеала американской девушки» — мягкая, нуждающаяся в любви, привлекательная, наивная, демонстрирующая свою сексуальность без стеснения, которая находит отражение в словах  заявившую о том, что «она была выдумкой 1950-х, ложью о том, что женщина не имеет сексуальных потребностей и что она должна только угождать мужчине». Норман Мейлер писал, что «Мэрилин демонстрировала, что секс может быть трудным и опасным с другими, но не с ней», а Граучо Маркс характеризовал её как «Мэй Уэст, Теда Бара и Малышка Бо-Пип». По словам Хаскелл, из-за её статуса секс-символа, Монро оказалась менее популярной среди женщин, нежели среди мужчин, так как большинство женщин не могли олицетворять себя с ней.Ричард Дайер также утверждал, что светлые волосы стали определяющей чертой актрисы, потому что они сделали её «расово однозначной», то есть исключительно белой, поэтому многие рассматривали её как символ расизма в XX веке. Лоис Баннер соглашалась с тем, что это не может быть совпадением, так как Мэрилин запустила тренд «платиновой блондинки», во время движения за гражданские права, но также раскритиковала Дайера, указывая на то, что он неправильно описал личную жизнь Монро, связанную с людьми другого происхождения, такими как Джо Ди Маджо (итало-американского происхождения) и Артуром Миллером (еврейского происхождения). По данным Баннер, актрису иногда критиковали за преобладающие расовые нормы в её рекламных фотографиях.

Монро стала восприниматься как специфически американская звезда, Лоис Баннер называет её величайшим символом поп-культуры XX века, звездой, чей радостный и гламурный образ помог нации справиться со своей паранойей в 1950-х годах, связанной с холодной войной, атомной бомбой и тоталитарным коммунистическим Советским Союзом. Историк Фиона Хэндисайд писала, что во французском женском обществе, она олицетворяла современность и чистоту, поэтому Мэрилин стала символом современной, освобождённой женщины, чья жизнь проходит в общественной сфере. Историк кино Лаура Малви описала её как человека, поддерживающего американскую потребительскую культуру:

20 Century Fox наживалась на популярности Монро, создавая несколько похожих актрис, таких как Джейн Мэнсфилд и Шири Норт. Другие киностудии также пытались «создать собственных Мэрилин Монро»: Universal Pictures с Мейми Ван Дорен, Columbia Pictures с Ким Новак, и Rank Organisation с Дианой Дорс.

Наследие 

По данным руководства массовой культуры США, как икона американской поп-культуры, Монро имеет мало конкурентов в популярности включая Элвиса Пресли и Микки Мауса, «…никакая другая звезда не дарила такой широкий спектр эмоций — от страсти до жалости, от зависти к угрызениям совести». Историк Гейл Левин заявила, что Мэрилин считается «самым фотографируемым человеком XX века», Американский институт киноискусства поставил её на шестое место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет по версии AFI. Смитсоновский институт включил её в список «100 наиболее значимых американцев всех времён», а телеканал VH1 поместил её в десятку лидеров рейтинга величайших икон поп-культуры XX века. О Мэрилин Монро написано множество книг, она является предметом фильмов, спектаклей, опер и песен. Актриса оказала огромное влияние на многих художников и артистов, таких как Энди Уорхол, Мадонна, Леди Гага, Кристина Агилера и прочих. Кроме того, она остаётся ценным брендом, её образ и имя были лицензированы для сотни продуктов, она также была показана в рекламе для многонациональных корпораций и брендов, таких как «Max Factor», «Chanel», «Mercedes-Benz», и «Absolut Vodka».

Непреходящая популярность Монро связана с её противоречивым имиджем. С одной стороны, она остаётся секс-символом, иконой красоты и одной из самых известных звёзд классического голливудского кино. Она также запомнилась своей необычной жизнью, нестабильным детством, борьбой за профессиональное уважение и своей неожиданной, трагической смертью и теориями заговора вокруг неё. О ней писали учёные и журналисты, заинтересованные в вопросах гендерного равенства и феминизма, такие как Глория Стейнем, , Молли Хаскелл и Лоис Баннер. Некоторые, такие как Стейнем, рассматривают её как жертву студийной системы. Другие отмечали свою активную роль в карьере актрисы и участии в создании её образа.
Из-за контраста между её славой и личной жизнью, Монро была тесно связана с широкой дискуссией в СМИ. По данным историка Сюзанны Хэм, из-за её актуальности в настоящее время обсуждается вопрос о её влиянии на современное общество:

Аналогично, Лоис Баннер назвала Монро «вечным перевёртышем», который создаётся заново у каждого поколения.

В то время как Мэрилин Монро остаётся важнейшим культурным символом, критики спорят о её наследии как актрисы. Критик  назвал её киноработы бестелесными, а Полин Кейл написала, что она использовала отсутствие актёрских навыков, чтобы повеселить публику. «Ей хватало либо смекалки, либо глупости, либо отчаяния, чтобы превращать пинап в актёрство, и наоборот. Она делала то, что другим мешал делать „хороший вкус“». По мнению Питера Брэдшоу, Монро была талантливой комедийной актрисой, которая понимала, как достичь нужного комедийного диапазона, а Роджер Эберт писал: «Чудачества и неврозы Монро сделали её знаменитой, то, что зрители получали на экране от неё, было волшебно». Джонатан Розенбаум заявил, что её игра содержит извращённую сексистскую тематику и что трудности с восприятием её интеллекта у некоторых людей уходят в репрессивную эпоху, когда считалось, что женщины не должны быть умными.

19 июня 2011 года знаменитое «улетающее платье» Мэрилин Монро (известный кадр из киноленты «Зуд седьмого года») продано на торгах аукционного дома «Profile in History» в Лос-Анджелесе за 4,6 миллиона долларов.

В мае 2022 года на аукционе «Christie’s» простреленный портрет Энди Уорхола «Shot Sage Blue Marilyn» был продан за 195 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим произведением среди американских художников за всю историю и самой дорогостоящей картиной XX века.

Согласно The Guardian, о Мэрилин Монро написано тысячи книг, диссертаций и пр. Первая и единственная прижизненная публикация была в 1961 году — «Мэрилин Монро» биографа Мориса Золотова.

Память 
В честь Мэрилин Монро выведен специальный сорт роз, названный её именем.

Астероид, входящий в главный пояс астероидов, обнаруженный южноафриканским астрономом Сирилом Джексоном в 1937 году, был позже назван в честь Мэрилин Монро и носит название «R3768 Monroe».

В Норвегии Мэрилин Монро поставлен постоянный памятник из-за заблуждения о том, что отцом актрисы был норвежец Эдвард Мортенсон, второй муж её матери.

15 июля 2011 года в Чикаго открыта восьмиметровая скульптура «Мэрилин навсегда» изображающая Монро в момент, когда она в кинокомедии «Зуд седьмого года», созданной в 1955 году, стояла на вентиляционной решётке на пересечении 52-й улицы и Лексингтон-авеню в Нью-Йорке, а поток воздуха поднимал вверх её платье. Скульптор — Сьюард Джонсон.

Мэрилин Монро посвящены песни Леди Гаги «Government Hooker» и «Dance in the Dark», Blue System «The Wind Cries (Who Killed Norma Jean)», Марка Эшли «Marilyn’s Dream», Флорана Мота «Marilyn», Глена Данцига «Who Killed Marilyn», Элтона Джона «Candle in the Wind», Джейн Биркин «Norma Jean Baker», Ники Минаж «Marilyn Monroe», Ланы Дель Рей «Marilyn Monroe», Фаррелла Уильямса «Marilyn Monroe», Аманды Лепор «Marilyn» и Валерия Леонтьева «Мэрилин», а также стихотворение Андрея Вознесенского «Монолог Мэрилин Монро».

О Мэрилин Монро снято множество документальных и художественных фильмов, рассказывающих о её жизни. В 1980 году для телевидения был снят фильм «Мэрилин: Нерассказанная История», в главной роли — Кэтрин Хикс. В 1996 году на телеэкраны вышел фильм «Норма Джин и Мэрилин», в котором роль Монро сыграли сразу две актрисы: Эшли Джадд Норму Джин, а Мира Сорвино Мэрилин Монро. Обе актрисы были номинированы на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме». В 2011 году в мировой прокат вышел фильм «7 дней и ночей с Мэрилин», в котором роль Монро исполнила Мишель Уильямс. Фильм рассказывает о проведённом артисткой времени с Лоренсом Оливье в работе над фильмом «Принц и танцовщица» 1957 года. В 2015 году на канале Lifetime состоялся выход биографического мини-сериала «Секретная жизнь Мэрилин Монро», в котором главную роль сыграла Келли Гарнер. Проект был высоко оценён критиками и получил три номинации на премию «Эмми». В 2022 году на Netflix вышел художественный фильм «Блондинка», по одноимённому роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, в котором роль Монро воплотила кубино-испанская актриса Ана де Армас. Лента не является биографической, а представляет собой исследование жизни Монро через призму её внутреннего мира.

В 2010 году на экраны вышел ролик «Coco Mademoiselle», в основу сюжета которого была положена история романтических отношений Мэрилин и фотографа Дугласа Киркланда.

Американский фотограф Филипп Халсман в 1952 году создал фотоколлаж «Мэрилин в образе Мао», на основе которого Сальвадор Дали написал картину «Автопортрет» (1972).

В 1962 году американский художник Энди Уорхол создал картину в стиле поп-арт «Диптих Мэрилин», которая впоследствии была названа авторитетным изданием The Guardian одним из самых выдающихся произведений современного искусства.

Австралийский фотограф Поликсени Папапетру обратилась к образу Мэрилин Монро в своей серии «В поисках Мэрилин» (, 2002), она фотографировала трансвестита-имитатора (Бен Якобсон, «он знает всю её мимику и жесты. Мне на самом деле не пришлось направлять его», «Якобсон, превратившись в Мэрилин и в женщину, занимается трансформацией также, как Норма Джин Бейкер, когда она превращалась в Мэрилин Монро» — утверждала Папапетру), чтобы представить Мэрилин Монро как творение Голливуда, искусственно созданную личность, которая постоянно менялась в зависимости от того, что от неё ожидали обыватели.

Факты 

 Фотография Мэрилин Монро была на обложке первого номера журнала Playboy в 1953 году.
 Двадцать её картин принесли в прокате свыше $200 млн долларов и она была одной из самых кассовых актрис 1950-х, но при этом относилась к числу наименее оплачиваемых звёзд Голливуда, из-за своего невыгодного контракта со студией 20 Век Фокс.
 Монро очень любила читать, у неё была собственная библиотека, которая насчитывала более 300 книг. Также актриса проявляла любовь к русской литературе, а её любимой книгой был роман Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Ролью её мечты в кино была главная героиня этого романа — Грушенька Светлова. По признанию самой Мэрилин, главной причиной, по которой она создала свою продюсерскую компанию, была экранизация этой книги. Однако из-за банкротства компании Монро не смогла вовремя выкупить права на экранизацию, и это сделала студия MGM, а роль Грушеньки сыграла актриса Мария Шелл в одноимённом фильме 1958 года. Мэрилин очень расстроилась, но о работе Шелл отозвалась положительно, сказав: «Мария была прекрасна в этой роли».
 Самый первый в истории фан-клуб был посвящён Мэрилин Монро и носил название «Монро-6». Туда входили шесть самых преданных поклонников актрисы, все они были лично знакомы с ней и получали от неё эксклюзивную информацию. Мэрилин приглашала их к себе домой на ланч и ездила с ними на шоппинг. Один из поклонников, Джеймс Хэспил, стал другом актрисы и позже написал о ней книгу.

Мистификации 

Мэрилин Монро часто становится объектом слухов, домыслов и откровенных мистификаций. Некоторые фотографии или видеозаписи с другими женщинами выдаются за фото и видео с Мэрилин Монро. Многие люди в разные годы выступали с различными сенсационными заявлениями об актрисе и/или своих отношениях с ней, не подтверждая свои слова, а иногда и вовсе будучи уличёнными во лжи.

Ещё при жизни актрисы в 1952 году на пике её славы злоумышленники распространяли обнажённые фотографии малоизвестной модели Арлин Хантер, выдавая их за фотографии Мэрилин Монро. Актриса подала на них суд, в результате которого было доказано, что на фотографиях не Мэрилин, благодаря отсутствию у Хантер характерного клиновидного выступа на лбу.

Существует также ряд слухов об актрисе, которые до сих пор не являются доказанными и достаточно обоснованными, такие как:
 Монро снималась в порнофильмах. Уже после смерти Мэрилин порнофильм с участием другой актрисы пытались продать на аукционе под видом порнофильма с Мэрилин Монро. Но на видео ясно видно, что это не Мэрилин, благодаря отсутствию у порноактрисы всё того же клиновидного выступа на лбу.
 Монро была замужем 4 раза. Американский журналист Роберт Слэтцер написал об актрисе книгу, в которой утверждал, что они были тайно женаты в течение нескольких дней и оставались близкими друзьями до самой смерти актрисы. Он также снял о ней документальный фильм и участвовал в различных телешоу об актрисе в качестве «эксперта». Но Слэтцер не смог доказать своё утверждение документально, также его заявления опровергает Джим Хэспил (друг актрисы), и её биограф Дональд Спото.
 Монро делала аборты. Данное мнение до сих пор ничем не обосновано и не доказано, многие биографы прямо отрицают подобное.
 Монро тесно общалась с братьями Кеннеди. Ходили слухи, что Мэрилин встречалась с Джоном Кеннеди, но эти слухи до сих пор не имеют доказательств. Роман Мэрилин с Робертом Кеннеди опровергает друг Мэрилин — Джим Хэспил.

Фильмография 

 —

Телевидение

Награды и номинации 
Список приведён в соответствии с данными сайта IMDb.com.

См. также 
 Happy Birthday, Mr. President
 I Wanna Be Loved by You

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 

 
 Мэрилин Монро на сайте British Film Institute
 Мэрилин Монро на сайте Federal Bureau of Investigation

 
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Модели Playboy
Голливудская «Аллея славы»
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Умершие от передозировки лекарств
Похороненные на Вествудском кладбище
Выпускники Актёрской студии
Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США
Женщины-самоубийцы США